Karu – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Käru – comune rurale dell'Estonia
 Karu (kāru; al singolare, kārum) – colonie commerciali paleo-assire in Anatolia